Стари́цька — прізвище, князівський рід династії Рюриковичів зі  (1519—1567), топонім. Чоловіча форма — Старицький.

Відомі особи
 Старицька Анна Георгіївна — українська й французька художниця, живописець, графік.
 Старицька Марія Михайлівна (1865—1930) — акторка, режисер і педагог, заслужена артистка УРСР.
 Старицька Софія Віталіївна (1850—1927) — українська громадська діячка, акторка-аматорка.
 Старицька-Черняхівська Людмила Михайлівна — українська письменниця (поетеса, драматург, прозаїк, перекладач, мемуарист), громадський діяч.
  (1560—1597) — королева Лівонії
 Старицька Євдокія Володимирівна (1561—1570) — княжна
 Старицька Анастасія Володимирівна (? — 1568) — княжна
 Старицька Тетяна Володимирівна (? — 1564) — княжна

Топоніми 
 Старицька сільська рада — у Харківській області України.

Примітки 

Українські прізвища